Hughesville puede referirse a las siguientes poblaciones estadounidenses:

  Hughesville (Maryland), aldea.
  Hughesville (Misuri), villa.
  Hughesville (Pensilvania), mancomunidad.